Nassaui Adolf előfordulásai:

Nassau-Weilburgi Adolf német király (1292–98)
II. Nassaui Adolf (Adolf II. von Nassau) Mainz érseke (1461-75)
I. Adolphe (Adolph Wilhelm August Karl Friedrich of Nassau-Weilburg) luxembourgi nagyherceg (1839-1905)
Nassaui Adolf (16. század) I. Orániai Vilmos testvére